Live at the Village Vanguard steht für folgende Alben:

 Coltrane „Live“ at the Village Vanguard, Jazzalbum von John Coltrane (1962)
 Homecoming: Live at the Village Vanguard, Jazzalbum von Dexter Gordon (1977)
 The State of the Tenor – Live at the Village Vanguard, Jazzalbum von Joe Henderson (1985)
 Live at the Village Vanguard (Geri-Allen-Album), Jazzalbum von Geri Allen, Charlie Haden und Paul Motian (1991)
 Live at the Village Vanguard (Elvin-Jones-Album), Jazzalbum von Elvin Jones (1974)
 Live at the Village Vanguard (Marc-Ribot-Album), Jazzalbum von Marc Ribot (2012)
 Live at the Village Vanguard (Lee-Konitz-Album), Jazzalbum von Lee Konitz New Quartet (2010)
 Live at the Village Vanguard (Christian-McBride-Album, 2016), Jazzalbum von Christian McBride (2016)
 Live at the Village Vanguard (Christian-McBride-Album, 2021), Jazzalbum von Christian McBride (2021)
 Live at the Village Vanguard: Unissued Tracks, Jazzalbum von Geri Allen, Charlie Haden und Paul Motian (2021)

Siehe auch:
 Sunday at the Village Vanguard, Album von Bill Evans, Scott LaFaro und Paul Motian (1961)
 At the Village Vanguard, Jazzalbum des Sun Ra Sextet (1993)
 Standards Live: At the Village Vanguard, Album von Lee Konitz  (2014)